Venezuela deltog under Sommer-OL 2012 i London som blev arrangeret i perioden 27. juli til 12. august 2012. Det lykkedes kårde fægteren: Rubén Limardo, at vinde landets anden guldmedalje nogensinde, og den første i 44 år.

Medaljer

Deltagere

Kilder 

Lande ved sommer-OL 2012
2012